Кнут Олаф Фрюденлунн (, , Драммен, Норвегия — , Осло, Норвегия) — норвежский государственный деятель, министр иностранных дел Норвегии (1973—1981 и 1986—1987).

Биография 
В 1952 г. начал свою дипломатическую карьеру,
 1953—1955 гг. — атташе посольства в ФРГ,
 1956—1960 и 1966—1967 гг. — в аппарате МИД,
 1962—1965 гг. — пресс-атташе посольства в Бельгии,
 1963—1965 гг. — постоянный представитель при Совете Европы,
 1967—1969 гг. — советник в объединении профсоюзов (Arbeiderbevegelsen).

В 1969 г. он был избран в стортинг от Норвежской рабочей партии.

В 1973—1981 и с 1986 г. — министр иностранных дел Норвегии. Являлся активным сторонником членства страны в ЕС.

Умер в результате кровоизлияния в мозг.

Источники 
http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=KNFR

Социал-демократы Норвегии
Члены Рабочей партии Норвегии
Министры иностранных дел Норвегии
Профсоюзные деятели Норвегии
Депутаты стортинга
Похороненные на Западном кладбище (Осло)